Holmertz ist der Familienname folgender Personen:

 Anders Holmertz (* 1968), schwedischer Schwimmer
 Per Holmertz (* 1960), schwedischer Schwimmer